Ångström, a veces escrito Angstrom puede referirse a:

Anders Jonas Ångström, físico sueco.

Ángstrom, una unidad de longitud.
Ångström, un cráter lunar.

Ångström, una distribución del sistema operativo Linux.